«The Million Pound Drop Live» — игровое шоу, выходящее с 24 мая 2010 года на телеканале «Channel 4».

Правила игры 
Игроки участвуют в программе парами, каждая из которых в самом начале передачи сразу получает 1 миллион фунтов в 40 пачках по 25 000 фунтов в каждой. После этого каждой паре предстоит ответить на восемь вопросов, к четырём из которых прилагается четыре варианта ответа, к трем следующим — три, а к последнему — лишь два.

Для ответа на вопросы участникам даётся 1 минута, во время которой они должны поставить какую-либо сумму на один или несколько вариантов ответа. Поставить деньги можно только так, чтобы один вариант (люк) из предложенных остался свободным. Люки неправильных вариантов ответа открываются, и все деньги, поставленные на них, проваливаются в «деньгопровод». Игра заканчивается в случаях:
 Если игроки потеряли всю сумму, они выбывают из игры;
 Если игроки верно ответили на все 8 вопросов, они уносят с собой из студии сумму, которую сумели сберечь

Изменения в правилах в июне 2013 года 
 Теперь участвовать могут от 2 до 4 игроков
 Ответить участникам нужно лишь на семь вопросов: Вопросы 1-4 — с 4 вариантами ответа, вопросы 5-7 — с 3 вариантами ответа.
 В игре появился дополнительный вопрос — при ответе на него участники могут удвоить заработанную сумму или потерять всё. На дополонительном вопросе — всего 2 варианта ответа. От дополнительного вопроса можно отказаться.

Победители и статистика игр

Выигрыши всех игр 
 Кати и Энди Джексон, Выигрыш — 75 000 фунтов (эфир от 29 мая 2010)
 Ларри и Джордж Ламб, Выигрыш — 50 000 фунтов (эфир от 29 октября 2010)
 Джеймс и Рашаэль, Выигрыш — 25 000 фунтов (эфир от 6 ноября 2010)
 Джонни и Ди, Выигрыш — 25 000 фунтов (эфир от 12 ноября 2010)
 Рян и Левис, Выигрыш — 50 000 фунтов (эфир от 13 ноября 2010)
 Раян и Анита, Выигрыш — 50 000 фунтов (эфир от 18 декабря 2010)
 Джеймс и Лоуренс, Выигрыш — 75 000 фунтов (эфир от 29 января 2011)
 Рик и Софи, Выигрыш — 200 000 фунтов (эфир от 4 февраля 2011)
 Ребечча и Ами, Выигрыш — 75 000 фунтов (эфир от 5 февраля 2011)
 Паул и Сарах Лоу, Выигрыш — 50 000 фунтов (эфир от 5 февраля 2011)
 Харпс и Ави, Выигрыш — 25 000 фунтов (эфир от 18 февраля 2011)
 Кристле и Паулин, Выигрыш — 25 000 фунтов (эфир от 19 февраля 2011)
 Эндрю и Рашаэль Флинтофф, Выигрыш — 25 000 фунтов (эфир от 22 апреля 2011)
 Риас и Механаз, Выигрыш — 25 000 фунтов (эфир от 23 апреля 2011)
 Бен и Джоанна, Выигрыш — 25 000 фунтов (эфир от 29 апреля 2011)
 Карл и Шабз, Выигрыш — 100 000 фунтов (эфир от 30 апреля 2011)
 Кларе и Наташа, Выигрыш — 25 000 фунтов (эфир от 7 мая 2011)
 Аш и Джеймс, Выигрыш — 100 000 фунтов (эфир от 13 мая 2011)
 Леви и Эми, Выигрыш — 25 000 фунтов (эфир от 20 мая 2011)
 Марк и Рыс, Выигрыш — 50 000 фунтов (эфир от 27 мая 2011)
 Лук W и Лук P, Выигрыш — 100 000 фунтов (эфир от 2 сентября 2011)
 Корал и Натали, Выигрыш — 75 000 фунтов (эфир от 16 сентября 2011)
 Ник и Кати, Выигрыш — 250 000 фунтов (эфир от 16 сентября 2011)
 Дэви и Жанэль, Выигрыш — 200 000 фунтов (эфир от 24 сентября 2011)
 Джэк и Мишель Войтхолл, Выигрыш — 300 000 фунтов (эфир от 24 сентября 2011)
 Джули и Дэви, Выигрыш — 200 000 фунтов (эфир от 1 октября 2011)
 Стив и Тони, Выигрыш — 200 000 фунтов (эфир от 7 октября 2011)
 Мэтт и Карен, Выигрыш — 75 000 фунтов (эфир от 7 октября 2011)
 Микки и Майк Фланаган, Выигрыш — 25 000 фунтов (эфир от 5 декабря 2011)
 Линн и Акбар, Выигрыш — 25 000 фунтов (эфир от 6 декабря 2011)
 Сив и Крэйг, Выигрыш — 100 000 фунтов (эфир от 7 декабря 2011)
 Джоно и Лим, Выигрыш — 25 000 фунтов (эфир от 8 декабря 2011)
 Пэдди и Кристин МакГинесс, Выигрыш — 275 000 фунтов (эфир от 9 декабря 2011)
 Мартин и Луис, Выигрыш — 125 000 фунтов (эфир от 14 января 2012)
 Шаника и Шермаин, Выигрыш — 25 000 фунтов (эфир от 20 января 2012)
 Дерек и Сэм, Выигрыш — 25 000 фунтов (эфир от 28 января 2012)
 Алекс и Карина, Выигрыш — 25 000 фунтов (эфир от 28 января 2012)
 Крис Мойлес и Энди Петерс, Выигрыш — 25 000 фунтов (эфир от 10 февраля 2012)
 Виджэя и Джэй, Выигрыш — 100 000 фунтов (эфир от 11 февраля 2012)
 Люси и Софи, Выигрыш — 50 000 фунтов (эфир от 30 марта 2012)
 Алан Карр и Мелани Сикес, Выигрыш — 175 000 фунтов (эфир от 30 марта 2012)
 Никки и Линдсэй, Выигрыш — 50 000 фунтов (эфир от 6 апреля 2012)
 Вивеак и Преша, Выигрыш — 25 000 фунтов (эфир от 7 апреля 2012)
 Стюарт и Карен, Выигрыш — 125 000 фунтов (эфир от 14 апреля 2012)
 Крис О’Доуд и Даун Портер, Выигрыш — 25 000 фунтов (эфир от 21 апреля 2012)
 Кристи Аллсопп и Филл Спенсер, Выигрыш — 125 000 фунтов (эфир от 15 июня 2012)
 Вэди и Скотт, Выигрыш — 50 000 фунтов (эфир от 16 июня 2012)
 Хэрри Джуд и Мишелль, Выигрыш — 50 000 фунтов (эфир от 7 июля 2012)
 Крис и Вик, Выигрыш — 100 000 фунтов (эфир от 14 июля 2012)
 Алед Джонс и Сара Кокс, Выигрыш — 125 000 фунтов (эфир от 21 июля 2012)
 Колин Джэксон и Джонатан Эдвардс, Выигрыш — 100 000 фунтов (эфир от 21 июля 2012)
 Рашель Рилей и Марк Фостер, Выигрыш — 50 000 фунтов (эфир от 27 июля 2012)
 Хуго и Бинки, Выигрыш — 25 000 фунтов (эфир от 4 августа 2012)
 Джон МакКририк и Фрэнки Деттори, Выигрыш — 125 000 фунтов (эфир от 4 августа 2012)
 Джош Виддикомб и Алекс Брукер, Выигрыш — 100 000 фунтов (эфир от 14 сентября 2012)
 Лейка и Симон, Выигрыш — 125 000 фунтов (эфир от 15 сентября 2012)
 Мик и Дэви, Выигрыш — 50 000 фунтов (эфир от 15 сентября 2012)
 Юниор и Клара, Выигрыш — 150 000 фунтов (эфир от 22 сентября 2012)
 Луи и Дум, Выигрыш — 300 000 фунтов (эфир от 4 октября 2012)
 Кейт Лемон и Пэтси Кенсит, Выигрыш — 150 000 фунтов (эфир от 6 октября 2012)
 Джимми и Лорна, Выигрыш — 200 000 фунтов (эфир от 12 октября 2012)
 Элби и Джэк, Выигрыш — 200 000 фунтов (эфир от 12 октября 2012)

Крупные проигрыши к последнему вопросу 
Многие игроки сохранили более 20 пачек, к восьмому вопросу, их проигравшие:
 Джемма и Вилл, Проигрыш — 525 000 фунтов (эфир от 26 мая 2010)

Статистика 
 Самый большой выигрыш: 300 000 фунтов (двое)
 Суммарный выигрыш всех игр: 5 925 000 фунтов
 Самая большая сумма, упавшая с неверного люка (варианта): 1 000 000 фунтов
 Самая большая сумма к последнему вопросу: 525 000 фунтов

Версии игры в других странах 

Итого: игра адаптирована в 44 странах.
 - страны, в которых игра планируется к показу.
 - страны, в которых игра выходит в эфир в настоящее время
 — страны, в которых игра закрыта и больше не выходит в эфир

Примечания

Ссылки 
 .
 .
 Статья на GameSHOWS.ru;

Телевизионные игры
Телепередачи Великобритании
Телепередачи, запущенные в 2010 году
Телепередачи, закрытые в 2015 году
Интернациональные телепроекты
Телевизионные интеллектуальные игры
Телепередачи Endemol